

Sciences et techniques 
En biologie :
 le Myrmidon (Cyclopes didactylus) est une espèce de fourmiliers, la seule de la famille des Cyclopedidae ;
 plusieurs espèces de passereaux de la famille des Thamnophilidae sont appelés myrmidons, notamment :
 le Myrmidon à queue rousse (Epinecrophylla erythrura),
 le Myrmidon ardoisé (Myrmotherula schisticolor),
 le Myrmidon de Cherrie (Myrmotherula cherriei),
 le Myrmidon de Rio de Janeiro (Myrmotherula fluminensis),
 le Myrmidon de Snow (Myrmotherula snowi),
 le Myrmidon d'Ihering (Myrmotherula iheringi) ;
 Potamoperla myrmidon est une espèce d'insectes plécoptères, de la famille des Gripopterygidae.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 L'opération Myrmidon est une tentative de débarquement franco-britannique à Bayonne en 1942.

Mythologie grecque 
 Myrmidon est un fils de Zeus ;
 les Myrmidons sont un peuple de l'île d'Égine.

Culture et société 
 Les Myrmidons est une tragédie perdue d'Eschyle, dont seuls quelques fragments nous sont parvenus.
 Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés .
 La fourmi myrmidon est une créature  (tête de lion et corps de fourmi) évoquée dans la Septante et reprise dans les bestiaires médiévaux.